Floroiu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ilie Floroiu (n. 1952), atlet român
 Ionel Floroiu (n. 1962), deputat român

Nume de familie românești